Ли Цзин
 Ли Цзин — персонаж китайской мифологии, небесный генерал и отец бога-ребёнка Нэчжа.
 Ли Цзин (571—649) — генерал династии Тан.
 Ли Цзин (916—961) — император Южной Тан.
 Ли Цзин (1948—2018) — гонконгская киноактриса.
 Ли Цзин (род. 1962) — тайваньская телеведущая.
 Ли Цзин (род. 1970) — китайский гимнаст, призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Ли Цзин (род. 1975) — гонконгский игрок в настольный теннис.
 Ли Цзин (род. 1978) — китайский актёр.
 Ли Цзин (род. 1982) — китайская пловчиха вольным стилем.
 Ли Цзин (род. 1989) — китайская пловчиха в ластах.
 Ли Цзин — китайский химик.